Contea di Renville o Renville County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Renville (Dakota del Nord)
 Contea di Renville (Minnesota)